Rezai, Rezaï oder Rezaie ist der Familienname folgender Personen:
 Aravane Rezaï (* 1987), iranisch-französische Tennisspielerin
 Asadullah Rezai (* 1989), afghanischer Fußballspieler
 Dariusch Rezaie († 2011), iranischer Wissenschaftler
 Iman Rezai (* 1981), iranischer Künstler
 Mahdi Rezai (* 1953), deutscher Mediziner
 Mohsen Rezai (* 1954), iranischer General und Politiker
 Scheys Rezai (* 1984), iranischer Fußballspieler
 Zakria Rezai (* 1989), afghanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rezaei, Reza, Riza